Александр Викторович Шуляковский (6 августа 1906, Киев — 8 ноября 1979, Москва) — советский гитарный мастер, гитарист и педагог. Гитары работы А. В. Шуляковского были у многих артистов Театра на Таганке ( В.С. Высоцкого, В.С. Золотухина, А.И. Васильева, И.В. Дыховичного, Д.Е. Межевича и других).

Биография 
Александр Викторович Шуляковский родился 6 августа 1906 года в Киеве в семье художника, любителя музыки и театра. Первые уроки на гитаре получил от своей матери. С 1924 по 1927 годы изучал мастерство игры на гитаре у разных педагогов, в том числе у Кипченко З.И. (легендарного одесского гитариста). 
	Окончил в 1932 году Киевский политехнический институт по специальности инженер-электрик. Параллельно с учебой в институте обучался на вечернем отделении Киевской консерватории по классу народных инструментов: гитара, балалайка, мандолина. Играл в оркестре народных инструментов под руководством М.М. Гелиса. После окончания института занимался электрооборудованием электропоездов, трамваев, фуникулёров. Во время Великой Отечественной войны обслуживал электрооборудование советских танков в Нижнем Тагиле.

Не имея возможности вернуться после войны в Киев, он начинает трудиться с 1946 года в Чернигове на Фабрике музыкальных инструментов им. П.П. Постышева в качестве начальника экспериментального цеха, а позднее — главным инженером. Спроектировал около трети моделей гитар, выпускаемых фабрикой. Александр Викторович организовал на фабрике ансамбль гитаристов и разработал собственную методику преподавания игры на гитаре.
С 1951 по 1953 года был назначен директором Одесской музыкальной фабрики. А с 1953 — заведующим отделением акустики Черниговской фабрики.
В 1966 году А.В. Шуляковского перевели в Киев, начальником производственно-технического отдела Главмузпрома. 
В 1968 году был издан «Самоучитель игры на гитаре А. В. Шуляковского». Он прилагался к выпускаемым Черниговской фабрикой семиструнным гитарам.

В 1972 году Александр Викторович с семьей переехал в Люберцы, где вел гитарную студию в ДК, а также занимался изготовлением и ремонтом гитар. В 1976 году переселился в Москву. 
В.С. Высоцкий в 1974 году заказал А.В. Шуляковскому гитару, а позднее и еще несколько. С гитарой его работы В.С. Высоцкий ездил в концертное турне по Америке. Заказывали гитары и другие артисты Театра на Таганке и известные барды, например, А.А. Галич.  
8 ноября 1979 года Александр Викторович умер.

Педагогическая деятельность

С 15 лет руководил гитарным ансамблем. По окончании Киевской консерватории руководил оркестром народных инструментов и преподавал игру на гитаре. 
В 1949-1950 годах — в Черниговской музыкальной школе. С 1951 по 1953 годы в Одесской консерватории читал лекции по методике преподавания игры на народных инструментах. Также вел занятия в одесской вечерней музыкальной школе.

Первый педагог известных гитаристов К.М. Смаги и Я.Г. Пухальского.
Организовал гитарные ансамбли на Черниговской и Одесской музыкальных фабриках.

Литература

Примечания

Ссылки 
  Страница, посвященная Шуляковскому А.В., на сайте Историко–биографический  интернет–проекта для гитаристов–любителей и профессионалов

Музыкальные конструкторы и изобретатели
Музыканты по алфавиту